

Biografia
Era figlia di Federico, duca d'Urbino e Battista Sforza. Nel 1480 sposò, con un matrimonio “programmato”, Antonello Sanseverino, principe di Salerno e conte di Marsico, nel castello di Diano. Si trasferì a Napoli, riverita con grande onore da signori e gentiluomini. Il poeta Pietro Jacopo de’ Gennaro compose per lei il sonetto Al dolce suon del ragionar soave.

Ascendenza

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Milano, 1834.

Costanza